Catasaltensi – abitanti di Catas Altas da Noruega
Catasaltensi – abitanti di Catas Altas